Die Divizia A 1991/92 war die 54. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 25. August 1991 und endete am 21. Juni 1992. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied anders als in der Saison zuvor zunächst wieder die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1992/93
 3. – Electroputere Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1992/93
 4. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1992/93
 5. – Politehnica Timișoara – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1992/93
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1992/93

Absteiger in die Divizia B 
FC Argeș Pitești, AS Armata Târgu Mureș, Corvinul Hunedoara

Aufsteiger in die Divizia A 
Progresul Bukarest, CSM Reșița, Universitatea Cluj

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1991/92 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1991/92 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1991/92
Liga-1-Saison